Rapún est un nom propre d'origine espagnole qui peut désigner:

Personnalité 

 Rafael Rodríguez Rapún (1912-1937), joueur de football, acteur et militaire républicain espagnol mort durant la guerre d'Espagne.

Localité 

 Rapún, village espagnol de la province de Huesca.